Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2023 кваліфікаційний раунд — відбірний етап, що складався з двох етапів, перший відбувся з 21 вересня по 23 листопада 2022 року у 13 групах. Другий етап має відбутися в березні 2023.

Рейтинг збірних 

Примітка
Команди, виділені жирним шрифтом, вийшли до фінального турніру.

Перший груповий етап 
На першому етапі 52 збірні розділено на 13 груп по 4 збірні у кожній. Матчі відбудуться в одне коло на полі одного у часників групи. Збірні які посядуть перше та друге місце у своїх групах кваліфікуються до Другого раунду. Турнір пройшов до 23 листопада 2022 року. Збірна Росії позбавлена права участі через повномасштабне російське вторгнення в Україну

1 група 
Матчі пройшли 21 — 27 вересня 2022 року в Швейцарії.

2 група 
Матчі пройшли 21 — 27 вересня 2022 року в Болгарії.

3 група 
Матчі пройшли 17 — 23 листопада 2022 року в Швеції.

4 група 
Матчі пройшли 21 — 27 вересня 2022 року в Уельсі.

5 група 
Матчі пройшли 21 — 27 вересня 2022 року в Польщі.

6 група 
Матчі пройшли 21 — 27 вересня 2022 року в Румунії.

7 група 
Матчі пройшли 21 — 27 вересня 2022 року в Бельгії.

|valign="top"|

Джерело:UEFA

8 група 
Матчі пройшли 16 — 22 листопада 2022 року в Шотландії.

9 група 
Матчі пройшли 21 — 27 вересня 2022 року в Данії.

10 група 
Матчі пройшли 16 — 22 листопада 2022 року в Північній Македонії.

11 група 
Матчі пройшли 16 — 22 листопада 2022 року в Хорватії.

12 група 
Матчі пройшли 21 — 27 вересня 2022 року в Німеччині.

13 група 
Матчі пройшли 21 — 27 вересня 2022 року в Нідерландах.

Рейтинг третіх місць

Другий груповий етап

1 група

2 група

3 група

4 група

5 група

6 група

7 група

Примітки

Посилання 
 UEFA.com 

Кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-19)
2022 у футболі
2023 у футболі